Hohberg bezeichnet:

eine Gemeinde und Orte:
 Hohberg, Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hohberg (Helmbrechts), Weiler der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Hohberg (Oberzent), Hof der Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen
 Hohberg, ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen; siehe Am Hohberg und Hinterm Hohberg

Berge:
 Hohberghorn, 4219 m, Berg in den Walliser Alpen, Kanton Wallis, mit nahem Hohberggletscher
 Hohberg (Fichtelgebirge), 863 m, Berg im Fichtelgebirge in Bayern
 Hohberg (Frankenwald), 708 m, Berg im Frankenwald in Bayern
 Hohberg (Abtsteinach), 531 m, Berg im westlichen Odenwald bei Abtsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Hohbergkopf, 498 m, Berg im Welzheimer Wald nordöstlich von Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hohberg (Schirgiswalde), 418 m, Berg südwestlich  Schirgiswalde  im  Landkreis Bautzen, Sachsen
 Hohberg (Pforzheim), 376,5 m, Berg beim kreisfreien Pforzheim und bei Ispringen, Enzkreis, beide Orte in Baden-Württemberg
 Hohberg (Bensheim), 371 m, Berg im westlichen Odenwald bei Bensheim
 Hohberg (Sohland an der Spree), 368 m, Berg bei Sohland an der Spree  im  Landkreis Bautzen, Sachsen
 Hohberg (Frankenthal), 356 m, Erhebung im Westlausitzer Lößhügelland nordwestlich Frankenthals im Landkreis Bautzen, Sachsen

Hohberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Hohberg (* 1991), peruanisch-uruguayischer Fußballspieler
 Hans Hohberg (1906–1968), deutscher Wirtschaftsprüfer im SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt
 Joachim Hohberg, deutscher Jurist, Landrat im Landkreis Cochem
 Juan Hohberg (1926–1996), argentinisch-uruguayischer Fußballer
 Rainer Hohberg (* 1952), deutscher Schriftsteller
 Wolf Helmhardt von Hohberg (1612–1688), österreichischer Dichter und Schriftsteller des Barock
 Anton von Hohberg und Buchwald (1885–1934), deutscher Reichswehr- und SS-Offizier

Siehe auch:
 Höhberg
 Hoberg
 Hohberge
 Hohberger
 Hohenberg
 Hohburg
 Hochberg